Mandela – miasto w Indiach
 Mandela – miejscowość i gmina we Włoszech
 Mandela – miejscowość w Ghanie

 Nelson Mandela – południowoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki w latach 1994–1999, jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi
 Winnie Mandela – południowoafrykańska polityk i bojowniczka o prawa człowieka, żona Nelsona Mandeli
 Nelson Mandela Bay – obszar metropolitalny w Republice Południowej Afryki, w Prowincji Przylądkowej Wschodniej
 Nelson Mandela Bay Stadium – stadion w Republice Południowej Afryki
 Nelson Mandela Forum – włoska hala sportowo-widowiskowa położona we Florencji
 Nelson Mandela National Stadium – wielofunkcyjny stadion w stolicy Ugandy, Kampali
 Nelson Mandela Park (Leicester) – park położony w środkowej części miasta Leicester, Wielka Brytania
 Mandela Challenge Plate – trofeum sportowe w rugby union przyznawane zwycięzcy meczów pomiędzy zespołami Australii i RPA
 Mandela: Droga do wolności – brytyjsko-południowoafrykański film biograficzny z 2013 roku 
 Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli – święto obchodzone corocznie 18 lipca, w dzień urodzin Nelsona Mandeli, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne